Кавасато, Нобухиро — японский астроном и первооткрыватель астероидов.
 (4910) Кавасато — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса и принадлежащий к светлому спектральному классу S.